Bolivia est le nom espagnol de la Bolivie (endonyme).

Ce nom peut aussi désigner :

Toponymie

Bolivia : un village de Nouvelle-Galles du Sud.

Bolivia, dans la province de Ciego de Ávila.

Bolivia (Caroline du Nord)
 Bolivia (Illinois)
 Bolivia (Nevada)

Bolivia : l'une des sept paroisses civiles de la municipalité de Candelaria dans l'État de Trujillo ;
 Bolivia : capitale de la paroisse civile de Bolivia, de la municipalité de Candelaria dans l'État de Trujillo ;
 Ciudad Bolivia : ville de l'État de Barinas ;
 Ciudad Bolivia : l'une des quatre paroisses civiles de la municipalité de Pedraza dans l'État de Barinas.
 Nueva Bolivia : chef-lieu de la municipalité de Tulio Febres Cordero dans l'État de Mérida.

Cinéma 
 Bolivia, film d'Adrián Caetano sorti en 2001

Musique 
 , un album de Freddie Hubbard sorti en 1991.

Homonymie